Bjala Reka of Byala Reka  (Bulgaars voor "witte rivier") kan verwijzen naar:
 Bjala Reka (rivier)
 Bjala Reka (Plovdiv), een dorp in de oblast Plovdiv
 Bjala Reka (Sjoemen), een dorp in de oblast Sjoemen
 Bjala Reka (Smoljan), een dorp in de oblast Smoljan
 Bjala Reka (Veliko Tarnovo), een dorp in de oblast Veliko Tarnovo